Лига Арабского залива 2019/2020 годов () — 46-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу. Он начался 19 сентября 2019 года и закончится в мае 2020 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Эмирейтс» и «Дибба Аль-Фуджайра». Лигу пополнили «Хаур-Факкан» и «Хатта», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первом дивизионе 2018/19.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат ОАЭ на soccerway

Чемпионат ОАЭ по футболу
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2019 году
Спорт в ОАЭ в 2020 году